Macfarlane oder MacFarlane ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Macfarlane (* 1941), britischer Anthropologe und Historiker

 Bruce J. MacFarlane (1936–2022), australischer Wirtschaftswissenschaftler, siehe Bruce J. McFarlane 
 Catharine Macfarlane (1877–1969), US-amerikanische Medizinerin
 Dave MacFarlane (1967–2013), schottischer Fußballspieler
 Donna MacFarlane  (geb. Donna Tyberek; * 1977), australische Hindernisläuferin
 Eve Macfarlane (* 1992), neuseeländische Ruderin
 George MacFarlane (1878–1932), kanadisch-US-amerikanischer Sänger (Bariton) und Schauspieler

 John MacFarlane, US-amerikanischer Philosoph
 John Muirhead Macfarlane (1855–1943), schottischer Botaniker und Taxonom
 Luke Macfarlane (* 1980), kanadischer Schauspieler
 Noel Mason-MacFarlane (1889–1953), britischer Offizier und Verwaltungsbeamter
 Norman Macfarlane, Baron Macfarlane of Bearsden (1926–2021), britischer Unternehmer, Manager und Politiker (Conservative Party)
 Rachael MacFarlane (* 1976), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin

 Seth MacFarlane (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler, Synchronsprecher, Drehbuchautor, Produzent und Regisseur
 Willie MacFarlane (1930–2010), schottischer Fußballspieler  und -trainer

MacFarlane steht für:
 MacFarlane Bluff, Kliff in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 McFarlane